Алекса́ндра Дадда́рио (, род. 16 марта 1986, Нью-Йорк, США) — американская актриса. Получила известность после роли Аннабет Чейз в экранизации романов о Перси Джексоне. Среди других её работ такие фильмы, как «Техасская резня бензопилой 3D», «Разлом Сан-Андреас» и «Спасатели Малибу». В 2021 году она снялась в первом сезоне сериала HBO «Белый лотос», за который получила широкое признание критиков и номинацию на премию «Эмми».

Ранние годы 
Александра Даддарио родилась в Нью-Йорке, США, в семье юристов. Она имеет английские, русские, венгерские, ирландские и итальянские корни. У неё есть сестра Кэтрин и брат Мэттью, также актёр. Даддарио решила стать актрисой в 11 лет. В 16 Александра перевелась из школы Бирли в Профессиональную детскую школу в Нью-Йорке для того, чтобы сосредоточиться на актерской карьере. Также Александра училась в колледже Мэримаунт Манхеттен, и в течение долгого времени изучала актерскую технику Мейснера.

Карьера 
Александра дебютировала на телевидении в 2002 году, в сериале «Все мои дети». Её первой крупной ролью стала Аннабет Чейз в фильме «Перси Джексон и похититель молний», основанном на книге Рика Риордана. В 2012 году Александра снялась в клипе на песню «Radioactive» популярной американской инди-группы Imagine Dragons, а также исполнила эпизодическую роль в телесериале «В Филадельфии всегда солнечно».

В 2013 году она снялась в одной из главных ролей в слэшере «Техасская резня бензопилой 3D». В том же году вышел фильм «Перси Джексон и Море чудовищ» при участии актрисы.

В 2014 году Александру можно было увидеть в первом сезоне сериала «Настоящий детектив». Много внимания тогда привлекли откровенные сцены при участии актрисы и персонажа Вуди Харрельсона. А также в фильме-катастрофе «Разлом Сан-Андреас», где Александра снялась вместе с Дуэйном Джонсоном и Карлой Гуджино. В 2015 году актриса сыграла в трех сериях 5 сезона «Американской истории ужасов» в роли Наташи Рамбовой, жены Рудольфа Валентино.

В 2016 году актриса сыграла второстепенную роль в мелодраме «Выбор» по роману Николаса Спаркса. А уже в следующем году можно было увидеть Александру в основном актерском составе комедии «Спасатели Малибу», в которой ей досталась роль Саммер Куинн, и где её партнерами по картине стали Дуэйн Джонсон и Зак Эфрон. В оригинальном сериале роль Саммер исполняла Николь Эггерт.

В 2018 году Даддарио снялась в клипе Maroon 5 на песню «Wait», а также в романтической комедии Netflix «Когда мы познакомились» и триллерах «Мы всегда жили в замке» с Таиссой Фармигой и «Игра Ганнибала» с Генри Кавиллом в главной роли.

В начале октября 2019 года в российский прокат вышла экранизация романа Софи Кинселлы «Ты умеешь хранить секреты?» c Александрой Даддарио и Тайлером Хэклином в главных ролях. В этом же году снялась в сериале Марка Черри «Почему женщины убивают» в роли Джейд.

Фильмография

Музыкальные видео

Номинации и награды

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники школы Брирли
Выпускники Колледжа Мэримаунт Манхэттен